Большо́й:

 Большой театр — Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в Москве.
 «Большой» — ледовый дворец в Олимпийском парке Сочи.
 «Большой» () — семейная комедия Пенни Маршалл с Томом Хэнксом (США, 1988).
 «Большой» — фильм Валерия Тодоровского о Большом театре в Москве (Россия, 2017).

Фамилия 
 Большой, Амос Александрович (1910—1985) — полковник, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии (1966).

Топоним 
 Большой — аэродром в Хабаровском крае.
 Большой — щитовидный вулкан на полуострове Камчатка.
Населённые пункты
 Большой — хутор в городском округе город Михайловка Волгоградской области.
 Большой — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Большой — до 1961 года название поселка Бор-Нур в Целинном районе Калмыкии.
Острова
 Большой — один из островов шхер Минина в Карском море.
 Большой — остров архипелага Северная Земля в Карском море.
 Большой — остров архипелага Северная Земля в море Лаптевых.
Реки
 Большой — река в Красноярском крае.
 Большой — река в Республике Коми.
 Большой — река в Ненецком автономном округе, приток Мылы.
 Большой — река в Ненецком автономном округе, приток Сарёды.
 Большой — река в Мурманской области, приток Чуны.

См. также 
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)